Сан-Клементе — власна назва.

Топоніми

Сан-Клементе — муніципалітет.

Сан-Клементе-де-Башту — парафія.
 Сан-Клементе-де-Санде — парафія.
 Сан-Клементе-де-Сілвареш — парафія.

Сан-Клементе (острів) — острів в окрузі Сан-Дієго, Каліфорнія.
 Сан-Клементе (авіабаза) — авіаційна база Федерального авіаційного управління США, що входить до системи спостереження Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.